Il singolare del torneo di tennis Challenger de la Ciudad de Mexico 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Federico Browne che ha battuto in finale Gastón Etlis 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Gastón Etlis (finale)
 Federico Browne (Campione)
 Michael Sell (primo turno)
 Héctor Moretti (quarti di finale)

 Luis Horna (semifinali)
 Herbert Wiltschnig (primo turno)
 Alejandro Hernández (quarti di finale)
 Stefano Galvani (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger de la Ciudad de Mexico 1999